Le tournoi El Gouna International 2018 est l'édition masculine 2018 du tournoi de squash El Gouna International qui se déroule à El Gouna du 20 au 27 avril 2018. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée.

Du fait de la proximité avec les Jeux du Commonwealth de 2018, un certain nombre de joueurs de premier plan sont absents comme les Anglais James Willstrop et Nick Matthew.

Les quatre premières têtes de série se retrouvent en demi-finale et la finale voit Marwan El Shorbagy remporter son premier titre PSA World Series face au  mondial Ali Farag.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2017-2018 de la PSA
 El Gouna International féminin 2018

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2018
Sport en Égypte en 2018
Sport en avril 2018
PSA World Series 2018